Туцзя (; самоназвание: Bizika, бисека) — народ в КНР, входит в 55 официально признанных этнических групп страны. Проживают в провинциях Хунань, Хубэй, Сычуань и Гуйчжоу. Численность 8 028 113 (перепись, 2000). По происхождению туцзя относятся к народам тибето-бирманской языковой группы; исторически связано с населением древнего царства Ба. Сильно китаизированы, говорят на китайском языке. В прошлом говорили на двух языках — северном и южном туцзя, но в настоящее время ими владеет менее 1 % населения: северным — 70 000, южным — 1500 человек (2002). Сохраняют лишь некоторые черты самобытной культуры. Основные традиционные занятия: земледелие (рис, кукуруза, батат; пашенное поливное на равнинах, богарное мотыжное в горах) и лесоводство (тунг, чайное дерево).

Письменность 
Алфавит для языка туцзя был составлен на латинской основе в 1983 году. С 1986 года он начал использоваться в начальных школах Сянси-Туцзя-Мяоского автономного округа.

 Инициали:

 Финали:

 Тона обозначаются знаками x r v f.

Распространение Туцзя 
Несмотря на то, что сейчас туцзя являются официально признанным в КНР национальным меньшинством, раньше, вплоть до 1949 года, они учитывались как часть ханьского этноса.
По итогам четвёртой национальной переписи 1990 года численность туцзя составила 5,7 миллиона человек, обеспечив этому этносу седьмое место среди национальных меньшинств КНР.

По провинциям 

Согласно переписи 2000 года в КНР 8 028 133 туцзя. При отсутствии признаков, дающих понять отличие одной этнической группы от другой, стоит обратить внимание на статус меньшинства — туцзя.
Распределение туцзя в КНР:

Туцзя составляет в Чунцин 4,67 % , в Хунань 4,17 %, в Гуйчжоу 4,06 %, в Хубэй 3,66 % и в Гуандун 0,16 %.

Уездный уровень 
Распределение туцзя по уездам (2000).

Приведены уезды, в которых 0,5 % от всего народа. АО = Автономный округ; АУ = Автономный уезд; RB = Округ.

Примечания

Литература 
 Народы Восточной Азии, М. — Л., 1965.
 Туцзя // Большая советская энциклопедия / Глав. ред. А. М. Прохоров. Т. 26. М.: Советская Энциклопедия, 1977. С.394.
 Решетов А. М. Туцзя // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. С.555.
 Brown M. Changing authentic identities: evidence from Taiwan and China // The Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 16, No. 3 (September2010), p. 459—479.
 Brown M. Local Government Agency: Manipulating Tujia Identity // Modern China, Vol. 28, No. 3 (Jul., 2002), p. 362—395.
 Hoddie M. Ethnic Difference and Survey Cooperation in the People’s Republic of China // Asian Survey, Vol. 48, No. 2 (March/April 2008), p. 303—322.

Ссылки 
 Страница о туцзя в Китайском информационном интернет-центре
 Страница о туцзя на China’s Official Gateway to News & Information
 Сайт о языке и культуре туцзя
 Язык северный туцзя на Ethnologue: Languages of the World, 15th edition. SIL International.
 Язык южный туцзя на Ethnologue: Languages of the World, 15th edition. SIL International.

Народы Китая
Тибето-бирманские народы